Le terme ligne M2 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun :

Métro 
 Ligne M2 du métro de Bucarest
 Ligne M2 du métro de Budapest
 Ligne M2 du métro de Copenhague
 Ligne M2 du métro d'Helsinki
 Ligne M2 du métro d'Istanbul
 Ligne M2 du métro de Kiev, généralement appelé ligne Obolonsko-Teremkivska
 Ligne M2 du métro de Lausanne
 Ligne M2 du métro de Varsovie

Voir aussi 
  
 

1